Die NFL-Saison 1993 war die 74. Saison im American Football in der National Football League (NFL). Die Regular Season begann am 5. September 1993 und endete am 3. Januar 1994.

Es war die einzige Saison in der alle NFL-Teams ihre 16 Spiele über 18 Spieltage verteilt austrugen. Die positive Resonanz auf die Einführung des 17. Spieltags im Jahr 1990, woraufhin jedes Team pro Saison eine Woche spielfrei hat, bewog die Liga dazu, die Saison um eine weitere Woche zu verlängern. Jedoch wurde diese Neuerung nach Kritik der Teams, die ihren Spielrhythmus zu sehr beeinträchtigt sahen, nach dieser Spielzeit wieder rückgängig gemacht.

Am 1. März 1993 wurde das derzeitige Free-Agent-System in die Liga eingeführt. Einer der ersten, der die Free-Agency und dessen Freiheiten zu seinem Vorteil nutzte, war Defensive End Reggie White, den wohl damals besten Defensivspieler und begehrtesten Free Agent. Ihn holten die Packers am 6. April mit einem 17 Millionen Dollar schweren Vertrag über eine Laufzeit von vier Jahren nach Green Bay.

Der ausgehandelte Tarifvertrag (Collective Bargaining Agreement) hatte eine Laufzeit bis 2000. Mit dem Vertrag wurden Pensionsleistungen, medizinische Leistungen und weitere Unterstützungen nach Ende der Laufbahn in Höhe von 1 Milliarde Dollar vereinbart. Dies war der bis dahin höchstdotierte Vertrag im Profisport. Damit endete die seit dem 29. Juni 1987 vertraglose Zeit.

Die Play-offs wurden vom 8. bis zum 30. Januar 1994 ausgetragen. Im Super Bowl (XXVIII) gewannen die Dallas Cowboys zum zweiten Mal in Folge gegen die Buffalo Bills. Bis heute ist es nicht wieder vorgekommen, dass sich die gleichen Teams in zwei aufeinanderfolgenden Super Bowls gegenüberstanden. Außerdem gelang es den Cowboys als bisher einzigem Team den Super Bowl zu gewinnen, nachdem sie die ersten zwei Saisonspiele verloren hatten.

Auf den Meetings der Teameigner im Oktober und November wurden die neuen Erweiterungs-Franchises für die Carolina Panthers und die Jacksonville Jaguars vergeben.

Regeländerungen 
 Das Zeitlimit in der die Offense den nächsten Snap ausführen muss, wurde von 45 auf 40 Sekunden reduziert.
 Die Regel „Ineligible Receiver Downfield“ wurde eingeführt, bei der eine Strafe ausgesprochen wird, wenn ein unberechtigter Passempfänger (Mitglieder der Offensive Line) einen Pass jenseits der Line of Scrimmage fängt, ohne beim Zeitpunkt des Passes einen Gegner geblockt zu haben.
 Der Passgeber kann den Ball wegwerfen, ohne dass ein Spieler der Offense eine Chance hat, den Ball zu fangen. Er muss dazu außerhalb der Pocket sein und der Ball muss die Line of Scrimmage überqueren. Somit kann z. B. der Quarterback, der einen ankommenden Verteidiger bemerkt und keine Chance sieht, einen freien Passempfänger zu bedienen, durch das Wegwerfen des Balles einen Sack verhindern. Zuvor wurde diese Aktion als Intentional grounding mit einer 10-Yard-Raumstrafe geahndet.

NFL Draft 

Der NFL Draft von 1993 fand vom 25. bis 26. April im Marriot Marquis in New York City statt. Der Draft lief über acht Runden, in denen 224 Spieler ausgewählt wurden. Da die New England Patriots das Recht hatten, den ersten Spieler im Draft auszuwählen, wählten sie mit dem Erstrunden-Pick den Quarterback Drew Bledsoe von der Washington State University.

Regular Season 

Legende:

Tie-Breaker 1993
 Buffalo sicherte sich den ersten Platz in der Play-off-Setzliste der AFC vor Houston aufgrund ihres 35:7-Sieges im direkten Duell in Woche 6.
 Denver sicherte sich den zweiten AFC Wild Card Platz aufgrund ihrer besseren Conference-Bilanz (8–4 gegenüber 7–5 von Pittsburgh und 6–6 von Miami).
 Pittsburgh sicherte sich den dritten und letzten AFC Wild Card Platz vor Miami aufgrund ihres 21:20-Sieges im direkten Duell in Woche 15.
 San Francisco sicherte sich den zweiten Platz in der Play-off-Setzliste der NFC vor Detroit aufgrund ihres 55:17-Sieges im direkten Duell in Woche 15.
 Minnesota beendete die Saison vor Green Bay in der NFC Central aufgrund ihrer zwei direkten Siege.

Play-offs 

 Die Mannschaft mit der niedrigeren Setznummer hatte Heimrecht.
 (*) nach Verlängerung

Auszeichnungen

Weblinks 
 NFL Record and Fact Book (ISBN 1-932994-36-X)
 NFL History 1991–2000
 Total Football: The Official Encyclopedia of the National Football League (ISBN 0-06-270174-6)

Einzelnachweise 

1994
American-Football-Saison 1993